El término Francisco I puede referirse a:

 Francisco I de Mónaco, señor de Mónaco entre 1297 y 1301;
 Francisco I Gonzaga (1366-1406), gobernador del ducado de Mantua;
 Francisco I Sforza (1401-1466), duque de Milán;
 Francisco I de Bretaña (1414-1450), duque de Bretaña;
 Francisco I de Francia (1494-1547);
 Francisco I de Médici (1541-1587), gran duque de Toscana entre 1574 y 1578;
 Francisco I de Este (1610-1658);
 Francisco I de Lorena (1708-1765), emperador del Sacro Imperio junto a su esposa María Teresa I y duque de Lorena;
 Francisco I de Austria (1768-1835), último emperador del Sacro Imperio con el nombre de Francisco II y primer emperador de Austria;
 Francisco I de las Dos Sicilias (1777-1830), rey de las Dos Sicilias;
 Francisco I de Liechtenstein (1853-1938), príncipe de Liechtenstein.
 Francisco (1936-), papa de la Iglesia católica desde 2013;